4 miejscowości w Polsce: 
 Chociszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska 
 Chociszewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Trzciel 
 Chociszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą 
 Chociszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki